Симаков Олексій Олегович (* 1979) — російський хокеїст.
 Сімаков Михайло Ігорович (1978-2014) — старший сержант міліції, учасник російсько-української війни.
Прізвища